Tanzini ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tanzini (* 1914; † unbekannt), italienische Turnerin
 Athos Tanzini (1913–2008), italienischer Säbelfechter